Филипи може да се односи на:

 Филипи, антички град
 Филипи (Западна Вирџинија)
 Филипи (Вижинада), насеље у Хрватској